Дидим () — ошибочно открытый «химический элемент», на деле оказавшийся смесью химических элементов празеодима и неодима.
 Дидим () — город и район в провинции (иле) Айдын в Турции.
 (65803) Дидим — околоземный астероид.

 Арий Дидим — философ-стоик I в. до н. э.